L'édition 2006 du tournoi de tennis de Lyon s'est déroulé du 23 au 30 octobre et a été remporté par le Français Richard Gasquet.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site de l'ATP

ATP 2006
Lyon
Lyon
Tennis en octobre 2006